Finnian, auch Finian oder Finan ist ein keltischer Vorname.

Namensträger sind:
 der heilige Finnian von Clonard (470–549), Klostergründer und Bischof, Lehrer der „Zwölf Apostel von Irland“
 der heilige Finnian von Movilla (6. Jahrhundert), Mitarbeiter des hl. Patrick von Irland und Kontrahent des hl. Kolumban von Iona
 der heilige Finnian von Kinnitty, auch Finan Cam (6./7. Jahrhundert), Klostergründer und Abt, siehe Church Island (Lough Currane);
 der heilige Finan von Lindisfarne († 661), irischer Mönch in Iona, bevor er ins Kloster Lindisfarne kam;
 der heilige Finian, der Aussätzige (6./7. Jahrhundert), Klostergründer, siehe Innisfallen Abbey;

 Finian Maynard (* 1974), Windsurfer